Unter Körperkunst versteht man:

Schmückende und gestalterische Veränderung des Körpers, siehe Körpergestaltung und Körperbemalung
eine Form moderner Kunst, siehe Body-Art